Dans la mythologie grecque :
 Céos est un Titan, père notamment de Léto,
 Céos est un Géant ;
 Céos est le nom antique de l'île grecque de Kéa (Cyclades).